

Profile
Nume: 빽가 / Baek Ga
Nume Real: 백성현 / Baek Sung Hyun
Profesie: Actor si cantaret
Data Nasterii: 14 mai 1081
Inaltime: 186 cm
Greutate: 74 kg
Grupa de sange: O

Seiale
Hero (MBC, 2009)

Trivia
KPOP grup: Koyote
Educatie: Mokwon University Department of German Language and Literature

Legături externe 
Cyworld Personal Page
Profile (nate) 

Actori sud-coreeni